Тминоножка армянская () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Растение произрастает в южном Закавказье (эндемик). Описан с Саганлугского хребта.

Растёт на сухих травянистых склонах.

Биологическое описание 
Стебель прямой, голый, тонко ребристый, высотой 30—40 см, наверху ветвистый.

Листья линейно-продолговатые, длиной 5—6 см, шириной 1—1,2 мм, почти трижды перисто-рассечённые; верхние листья более мелкие и менее мложные.

Зонтики диаметром 4—6 см, с 7—12 неодинаковыми по длине лучами. Чашечка с хорошо заметными лучами; лепестки белые, обратноседцевидные, двулопастные.

Плоды продолговато-линейные, длиной 9—10 мм, шириной 2,5—3,5 мм.

Классификация

Таксономия

Примечания

Литература 
 

Зонтичные
Флора Кавказа